Cold Spring Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cold Spring Hill (Placer County, Kalifornien)	
 Cold Spring Hill (Plumas County, Kalifornien)	
 Cold Spring Hill (Tehama County, Kalifornien)	
 Cold Spring Hill (Montana)